La première croisade est une expédition militaire lancée, à l'appel du pape Urbain II en 1095, pour secourir l'empereur byzantin Alexis  et libérer la Terre sainte du joug ottoman. Le terme est employé plus généralement pour désigner d'autres expéditions militaires au nom de la religion catholique, voire au sens figuré des opérations non militaires au nom de valeurs autres que religieuses.

Histoire

Croisades chrétiennes en Orient 
 Les croisades chrétiennes en Orient se sont succédé de 1096 à 1396 :
 la première croisade (1096-1099) ;
 les croisades de secours (1100-1101) ;
 la croisade norvégienne (1107-1110), menée par le roi Sigurd  en renfort à la première croisade ;
 la croisade vénitienne (1122–1124) ;
 la deuxième croisade (1147-1149) ;
 la troisième croisade (1189-1192) ;
 la croisade d'Henri VI, ou croisade allemande (1197-1198) ;
 la quatrième croisade (1202-1204) ;
 la cinquième croisade (1217-1221) ;
 la sixième croisade (1228-1229) ;
 la croisade des barons (1239-1241) ;
 la septième croisade (1248-1254) ;
 la huitième croisade (1265-1272) ;
 la neuvième croisade (1271-1272) ;
 la croisade proclamée par Grégoire X en 1274 mais avortée ;
 la croisade proclamée par Nicolas IV en 1290 ;
 les croisades smyrniotes (1343-1351), deux croisades envoyées par le pape Clément VI contre l'Émirat d'Aydın sous Umur Bey ;
 la croisade d'Alexandrie en 1365 ;
 La croisade de Nicopolis, menée par le roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg en 1396 sur la rive droite du Danube.
 Les croisades populaires sont des mouvements religieux populaires en marge des croisades officielles. Leur but est d'atteindre Jérusalem mais la plupart se transforment en massacres collectifs :
 la croisade populaire de 1096 ;
 la croisade des enfants de 1212 ;
 la croisade des pastoureaux de 1251 ;
 la croisade des pauvres de 1309 ;
 la croisade des pastoureaux de 1320.
 Les bulles de la sainte croisade sont des bulles pontificales concédant aux Espagnols de nombreux privilèges, grâces et indulgences en échange d'un apport économique destiné (en principe) à couvrir les dépenses de guerre contre les infidèles.

Croisades menées en Europe ou à ses confins 
D'autres croisades ont été menées en Europe ou à ses confins :
 la croisade géorgienne (1048-1210), une série d'affrontements militaires entre le royaume de Géorgie et les principautés seldjoukides qui entourent alors la Transcaucasie ;
 la croisade de Barbastro (1064), une expédition prêchée par le pape Alexandre  pour prendre aux Maures la cité espagnole de Barbastro (dans l'actuel Aragon) ;
 les croisades baltes, ou croisades nordiques, des expéditions menées par les puissances de l'Occident chrétien, à l'appel du pape Célestin III en 1193, contre les païens de Prusse, de Livonie et de Lituanie, afin de les christianiser et de les coloniser ;
 les croisades suédoises, des expéditions militaires suédoises en Finlande :
 la première croisade suédoise (années 1150), expédition mythique menée par le roi Éric IX de Suède et l'évêque Henri d'Uppsala dans le sud-ouest de la Finlande,
 la deuxième croisade suédoise (1248-1250, mais ces dates sont débattues), menée par Birger Jarl contre les Tavastiens,
 la troisième croisade suédoise, menée en 1293 contre les Caréliens ;
 la croisade des albigeois (1209-1229), une croisade proclamée par l'Église catholique contre les chrétiens hérétiques, principalement les cathares du Languedoc mais aussi les vaudois ;
 la croisade d'Aragon (1284-1285), un conflit opposant les armées du roi de France Philippe III le Hardi à celles du roi d'Aragon Pierre III ;
 la croisade d'Henri le Despenser (ou croisade de l'évêque de Norwich, voire croisade de Norwich), une expédition militaire conduite par l'évêque anglais Henri le Despenser en 1383 pour assister la ville de Gand dans son combat contre les partisans de l'antipape Clément VII ;
 la croisade barbaresque ou croisade de Mahdia (1390), une expédition franco-génoise menant au siège de Mahdia (Ifriqiya, l'actuelle Tunisie) ;
 les croisades contre les hussites (1420-1434), des campagnes militaires menées en Bohême par des féodaux et l'Église catholique contre les paysans et les partisans de Jan Hus ;
 la croisade contre les vaudois (1488), une répression religieuse conduite par l'inquisiteur Alberto Cattaneo contre les vaudois des vallées de Freissinières, de la Vallouise, de L'Argentière et du Val Cluson (Alpes françaises et italiennes).

Opérations non militaires 
Diverses opérations non militaires ont été qualifiées de croisades :
 la croisade du Kansas, organisée en 1854 pour s'assurer que l'admission du futur État du Kansas dans l'Union se ferait sous le statut d'un État abolitionniste ;
 la croisade eucharistique, initiée en 1914 à l'appel du pape Pie X dans l'objectif de rapprocher les enfants de l'eucharistie ;
 la croisade de dix ans (1953-1963), lancée par Shoghi Effendi auprès des bahaïs pour qu'ils répandent leur foi dans le monde entier ;
 la croisade anti-genre, une critique des études de genre et du concept de genre menée par le Vatican à partir des années 1990.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Croisades () est un film franco-canado-chinois réalisé par Nicholas Powell, sorti en 2015.
 La Croisade contre le bruit () est un film muet américain réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909.
 La Croisade d'Anne Buridan est un film français réalisé par Judith Cahen, sorti en 1995.
 La Croisade des enfants est un téléfilm français en deux parties, réalisé par Serge Moati en 1988.
 La Grande Croisade () est un film belgo-néerlandais réalisé par Ben Sombogaart en 2006.
 La Croisade maudite () est un film polonais réalisé par Andrzej Wajda, sorti en 1968.
 Les Croisades () est un film américain réalisé par Cecil B. DeMille, sorti en 1935.
 2267, ultime croisade () est une série télévisée américaine créée par Joe Michael Straczynski, diffusée en 1999 sur la chaîne TNT.
 Brancaleone s'en va-t-aux croisades () est une épopée bouffonne italo-algérienne réalisée par Mario Monicelli en 1970.
 Indiana Jones et la Dernière Croisade () est un film d'aventures fantastique américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1989.
 Le Chevalier des croisades () est un film italien réalisé par Arthur Maria Rabenalt, sorti en 1952.
 Thibaud ou les Croisades est une série télévisée française créée par France Bennys et Henri Colpi, réalisée par Joseph Drimal et diffusée en 1968-1969 sur la première chaîne de l'ORTF.

Jeux vidéo 
 Croisades : Conspiration au royaume d'Orient est un jeu vidéo français d'aventure, sorti en 1997.
 Indiana Jones et la Dernière Croisade est un jeu d'aventure développé par Lucasfilm Games, commercialisé sur PC, Amiga et Atari ST en 1989.

Littérature 
 Croisade est le troisième volume de la trilogie fantastique Aquasilva, d'Anselm Audley.
 Croisade à Managua est le  roman de la série SAS créée par Gérard de Villiers.  
 Croisade contre le christianisme () est un livre écrit par Franz Zürcher en 1938, édité en français en 1939.
 La Croisade des enfants () est un roman de l'écrivaine roumaine Florina Ilis, publié en 2005 (2010 en français).
 La Croisade noire du Jedi fou () est une trilogie de romans de science-fiction écrits par Timothy Zahn et placés dans l'univers étendu de Star Wars.
 Les Croisades vues par les Arabes est le premier essai écrit par Amin Maalouf, publié en 1983.
 La Grande Croisade est le dixième tome de la série Amos Daragon, de Bryan Perro.
 Abattoir 5 ou la Croisade des enfants () est un roman de science-fiction de l'écrivain américain Kurt Vonnegut, Jr., paru en 1969.
 Assassin's Creed : La Croisade secrète () est le troisième roman d'Oliver Bowden sur l'univers d'Assassin's Creed, paru en français en 2011.
 La Chanson de croisade est un type de poème essentiellement lyrique du Moyen Âge, accompagné de musique.
 Le Cycle de la croisade est un ensemble de chansons de geste et de poèmes épiques inspirés des événements de la première croisade.
 Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem est un livre d'histoire en trois tomes écrit par René Grousset.
 Mathilde, ou Mémoires tirés de l'histoire des croisades est un roman français publié par Sophie Cottin en 1805.

Monuments 
 Les salles des Croisades du château de Versailles, créées par Louis-Philippe en 1843, comportent les noms et les armoiries des principaux chefs croisés.

Musique 
 Les Lombards à la première croisade () est un opéra de Giuseppe Verdi, créé à la Scala de Milan le .

Politique 
 Le Parti travailliste croisade populaire () est un parti politique de Curaçao.